Дисульфид селена — бинарное неорганическое соединение селена и серы с формулой SeS. Имеет желтовато-красный цвет. Не растворяется в воде. Получается действием сероводорода на раствор селенистой кислоты.

Применяется в качестве противогрибкового компонента шампуней против перхоти, себорейного дерматита, вызванного дрожжеподобными грибками рода .

Примечания 

Сульфиды селена
Противогрибковые средства